Ле́тнее наступле́ние — наступление польской армии в ходе Польско-украинской войны летом 1919 года, в результате которого была ликвидирована Западно-Украинская народная республика. 17 июля 1919 года наступление завершилось, что стало датой окончания Польско-украинской войны.

Наступление поляков являлось ответным контрнаступлением на недавнее Чортковское наступление Украинской Галицкой Армии и началось в 4 часа утра 28 июня. В ходе наступательных операций поляки разбили войска украинцев на околицах Львова и взяли Тарнополь (Тернополь). В итоге в первых числах июля УГА оказалась повторно загнанной в треугольник смерти. Там она оказалась окружённой численно превосходящей польской армией. В ночь на 17 июля началась массовая эвакуация частей УГА на территорию Украины, которая завершилась утром. Таким образом, Польско-украинская война завершилась.

См. также 
 Польско-украинская война
 Треугольник смерти
 Чортковское наступление

Примечания 

Польско-украинская война
Конфликты 1919 года
Июнь 1919 года
Июль 1919 года